

Etymologie 
 Voir Jordan (nom)

Personnalités 

Francisco Gómez-Jordana Sousa (1876-1944), militaire, homme politique et diplomate espagnol ;
Xavier Jordana Rossell, homme politique andorran, né le  ;
Jordi Jordana Rossell, homme politique andorran, né le  ;
Jean-Louis Jordana, né le  à Lavelanet, est un joueur de rugby à XV ;
Camélia Jordana (1992-), actrice et chanteuse française.
Patronyme hispanique